Гран-при Германии 2011 года (официально Formula 1 Großer Preis Santander von Deutschland 2011) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 24 июля 2011 года на трассе Нюрбургринг, Нюрбург, Германия. Она стала десятой гонкой сезона 2011 Формулы-1. Гонку выиграл Льюис Хэмилтон, для которого эта победа стала уже 16-й в карьере.

Перед гонкой 
В четверг перед гонкой в Team Lotus было объявлено, что Карун Чандхок заменит Ярно Трулли на один этап.

В FIA приняли решение отменить изменение технического регламента введенное накануне предыдущего этапа в Великобритании о запрете выдувных диффузоров. Однако подобная система будет запрещена начиная со следующего сезона.

Свободные заезды

Квалификация 

  Результат Себастьяна Буэми аннулирован из-за несоответствия контрольной пробы топлива.
  Витантонио Льюцци потеряет пять мест на старте после замены коробки передач.

Гонка 

|}
  За столкновение с Ником Хайдфельдом Себастьен Буэми потеряет 5 мест на стартовой решетке на Гран-при Венгрии.
  Ник Хайдфельд получил штраф в виде проезда через пит-лейн за столкновение с Полом ди Рестой на старте, но не успел его отбыть из-за аварии с Буэми.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце